All Summer Long může být:

 All Summer Long (album) – album skupiny The Beach Boys z roku 1964
 „All Summer Long“ (píseň, The Beach Boys) – píseň skupiny The Beach Boys z roku 1964
 „All Summer Long“ (píseň, Kid Rock) – píseň zpěváka Kid Rocka z roku 2008
 „All Summer Long“ (píseň, John Cale) – píseň hudebníka Johna Calea z roku 2013